Ferdinando Stocchi (1611-1663) – presbitero, letterato e falsario italiano
Luigi Stocchi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Gigi Stok (1920-2003) – fisarmonicista, compositore e arrangiatore italiano
Manlio Pastore Stocchi (1935-2021) – critico letterario e filologo italiano
Ottavio Stocchi (1906-1964) – compositore di scacchi italiano
Roberto Stocchi (1961) – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
Vilberto Stocchi (1954) – biologo italiano